Полторацкая — женская форма русской фамилии .

Известные носители  
 Полторацкая, Анастасия (род. 1988) — российская теннисистка.
 Керн, Анна Петровна (урождённая Полторацкая; 1800—1879) — в истории более всего известна по роли в жизни Пушкина.
 Полторацкая, Варвара Александровна (1845—?) — директриса Высших женских юридических историко-филологических курсов в Москве.
 Полторацкая, Дарья Юрьевна (род. 1968) — российский режиссёр.
 Полторацкая, Ирина Игоревна (род. 1979) — российская гандболистка.